{| class=wikitable 
! style="background: silver"|Nom
! style="background: silver"|Designacióprovisional
! style="background: silver"|Data de descobriment
! style="background: silver"|Lloc de descobriment
! style="background: silver"|Descobridor/s
|-
| 214301 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214302 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214303 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214304 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214305 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214306 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214307 - || ||  || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 214308 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214309 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214310 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214311 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214312 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214313 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214314 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214315 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214316 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214317 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214318 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214319 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214320 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214321 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214322 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214323 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214324 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214325 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214326 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214327 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214328 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214329 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214330 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214331 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214332 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214333 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214334 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214335 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214336 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214337 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214338 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214339 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214340 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214341 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214342 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 214343 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214344 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214345 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214346 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214347 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214348 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214349 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214350 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214351 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214352 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214353 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214354 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214355 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214356 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214357 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214358 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214359 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214360 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214361 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 214362 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 214363 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214364 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 214365 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214366 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214367 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214368 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214369 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214370 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214371 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214372 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214373 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214374 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214375 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214376 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214377 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214378 - || ||  || Vicques || M. Ory
|-
| 214379 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214380 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214381 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214382 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214383 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214384 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214385 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214386 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214387 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214388 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214389 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214390 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214391 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214392 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214393 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214394 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214395 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214396 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214397 - || ||  || Mayhill || J. Sue
|-
| 214398 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 214399 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214400 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
4